Blákollur kan syfta på följande platser:

Island 

 Blákollur (kulle), Suðurland, 
 Blákollur (bergstopp), Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar